Sum (Geruma), een dialect van het Geruma (taal in Nigeria) 
Sum (Pashayi), een dialect van de zuidoostelijke Pashayitalen (Afghanistan)
Oezbeekse sum, de munteenheid in Oezbekistan
Sum (Mongolië), een bestuurslaag in Mongolië
Sum 41, een Canadese punkrockband
Dimsum zijn Chinese gerechten
SUM (SQL),  SQL-commando voor het uitvoeren van een sommatie